CSIL, Cellules de sécurité intégrale locales en Belgique.